Sapperton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Sapperton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Sapperton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)